Кубок Хорватії з футболу 2022–2023 — 32-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул захищає Хайдук (Спліт).

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2022

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 жовтня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 лютого 2023

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 лютого 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2023

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Хорватії на soccerway 

2022–2023
Хорватія
Хорватія
2022 у хорватському спорті
2023 у хорватському спорті